San Augustine peut désigner :
 San Augustine, une ville des États-Unis, au Texas ;
 San Augustine ou île Augustine, une île États-Unis, en Alaska.